Аранжировщик.
 Аранжировщик — музыкант, занимающийся созданием аранжировок.
 Аранжировщик — клавишный электромузыкальный инструмент, оснащённый готовым набором звуков и шаблонов автоаккомпонемента, предназначенный для создания эффекта аранжированного звучания музыки одним исполнителем максимально простыми средствами (притом не ориентированный на композицию или тонкую работу со звуком, как музыкальная рабочая станция).

Примечания